Ґласс (, ) — прізвище. Відомі носії:
 Адам Ґласс () — американський письменник, сценарист та телевізійний продюсер.
 Енн Ґласс () — одна з головних героїнь американського науково-фантастичного серіалу «Коли падають небеса», роль якої виконує Мун Бладґуд.
 Картер Гласс (; 1858–1946) — американський політик-демократ.
 Кім Ґласс (; 1984) — американська волейболістка, олімпійська медалістка (2008).
 Філіп Ґласс (; 1937) — американський композитор, ранні твори якого відносять до мінімалізму, автор симфоній, камерних творів, музики до фільмів.

Інше 
 32564 Ґласс (32564 Glass) — астероїд головного поясу, відкритий 20 серпня 2001 року.
 Gorilla Glass — скло підвищеної протидії до подряпин і ударів, що застосовується у дисплеях мобільних пристроїв.

Див. також 
 Гласс